57-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2018 проводился с 22 по 26 марта 2018 года в городе Шеллефтео.

В чемпионате приняло участие 4 команды.

Чемпионом стала команда Sundbybergs CK Team Panthera (Сундбюберг) (скип Изабелла Врано); команда кёрлинг-клуба Sundbybergs CK выиграла чемпионат в 3-й раз в своей истории, Изабелла Врано — в 1-й раз и как скип, и как игрок. Серебряные медали завоевала команда IK Fyris Team Donald Davies (Уппсала; Анетт Норберг). Бронзовыми призёрами стала команда Östersunds CK Team Woolpower (Эстерсунд; скип Tova Sundberg).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2018.

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, затем в финале победитель полуфинала встречается с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в финал плей-офф.
 Проходят в полуфинал плей-офф.

Плей-офф 

Полуфинал. 25 марта, 17:00

Финал. 26 марта, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2018

2018
Спорт в Швеции в 2018 году
Март 2018 года